Bellander är ett svenskt efternamn. Offentlig statistik tillgänglig i oktober 2021 uppger att 393 personer med namnet var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Bellander

 Adolf Bellander (1875–1941), svensk läkare
 Bengt Bellander, flera personer
 Bengt Bellander (militär) (1916–1989), svensk militär 
 Bengt Bellander (silversmed) (född 1948), svensk silversmed 
 Birgitta de Vylder-Bellander (1901-1973), svensk författare
 Bror Bellander (1845–1913), svensk skogsindustriledare 
 Bror Bellander (1883–1943), svensk bankman
 Emil Bellander (född 1994), svensk fotbollsspelare
 Johan Filip Bellander, svensk klädfabrikör
 Kerstin Bellander (född 1930), svensk kostymtecknare och författare
 Christina "Kinna" Bellander (född 1955), svensk mediechef
 Olof Rudolf Bellander (1794-1873), svensk präst
 Simone Bellander, svensk läkare
 Sixten Bellander, svensk jägmästare
 Sten Didrik Bellander (1921–2001), svensk fotograf och bildskapare
 Synnöve Bellander (1896–1980), svensk journalist

Källor

Svenska släkter
Svenska efternamn